Konaré ist der Familienname folgender Personen:

 Alpha Oumar Konaré (* 1946), Präsident von Mali
 Amadou Konaré, malischer Putschist